Владимир Јурц (Марибор, 5. фебруар 1950) је био југословенски и словеначки глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1974. || Пролећни ветар || Хипи
|-
| 1976. || Идеалиста || /
|-
| 1977. || Срећа на ланцу || Човек
|-
| 1978. || Прослава пролећа || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1982. || Ђачко доба проналазача Полжа || Профессор Кљунац
|-
| 1989. || Кафе Асториа || Плави човек
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1990. || До краја и даље || 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2005. || Блиск (ТВ серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е
|-
| 2012. || Духец (ТВ мини серија)|| Матјаз Миродол / Фердинанд Миродолски
|-
| 2013. || -{Projekcije}- || Професор Блеј
|-
| 2014. || Живљења Томаза Кајзерја (ТВ серија)|| Доктор Сошич
|-
| 2015. || Ена злахтна сторија || Лудвик Вејсејсен
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1950.
Словеначки глумци
Југословенски глумци
Мариборчани